Le Boss signifie Le Chef et peut désigner :

Cinéma 

 Le Boss (Il Boss), film italien de Fernando Di Leo sorti en 1973 ;
 Le Boss (The Man), film américain de Les Mayfield sorti en 2005 ;

Autres 

 Le Boss, série de bande dessinée qui est paru dans l'hebdomadaire Spirou de 1997 à 2005.
 Surnom donné au chanteur et auteur-compositeur américain Bruce Springsteen.
 Le Boss, personnage du manga et animé Détective Conan

Voir aussi